А́нна Андре́евна Федо́това:
 Федотова, Анна Андреевна (род. 1937) — доярка совхоза «Ранна» Харьюского района Эстонской ССР.
 Федотова, Анна Андреевна (род. 2002) — российская футболистка.